Константин Маркелов: Маркелов, Константин Александрович (1898 — ?) — советский военный деятель, полковник.
 Маркелов, Константин Алексеевич (род. 1962) — председатель Правительства Астраханской области.
 Маркелов, Константин Михайлович (1868—1944) — действительный статский советник, мемуарист, эмигрант первой волны.